John Cooper kan avse bland andra:

 en av grundarna av biltillverkaren Cooper
 en medlem i musikbandet Skillet, se John Cooper (musiker)
 en engelsk barockkompositör, se John Cooper (kompositör)
 en friidrottare, se John Cooper (friidrottare)
 en australisk tennisspelare, se John Cooper (tennisspelare)